Bjarni Benediktsson (1908), een IJslands politicus
 Bjarni Benediktsson (1970), een IJslands politicus